UAK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Narsarsuaq / Narssarssuaq (Groenlandia)
 UAK – vecchio codice valutario ISO 4217 del Karbovanec' ucraino (ora sostituito dall'Grivnia ucraina-UAH), ex valuta dell'Ucraina